Harpersfield ist der Name mehrerer Orte:

 Harpersfield (New York)
 Harpersfield Township, Ohio